Князь Фёдор Иванович Хованский по прозванию Телица — воевода во времена правления Василия III Ивановича и Ивана IV Васильевича Грозного.

Их княжеского рода Хованские. Сын князя и воеводы Ивана Ивановича Хованского по прозванию Мыник Ушатой.

Имел двух братьев: князей Ивана Ивановича по прозванию Жердь и Петра Ивановича.

Биография 
В 1519 году первый воевода в Серпухове. В 1520 году сперва третий, а потом четвёртый воевода в Серпухове. В 1530-1531 годах первый воевода на берегу Оки под Бачмановым, от крымского вторжения. В 1532 году второй воевода правой руки войск в Нижнем Новгороде. В 1534 году, во время нашествия крымцев и азовцев, первый прибавочный воевода в Серпухове.

Имел единственного сына, князя Дмитрия Фёдоровича, про которого имеются только сведения, что убит на Судьбищах, но кем и когда неизвестно.

Литература 

 Князь П.В. Долгоруков. Российская родословная книга. Ч. 1. СПб., Тип. К. Вингебера. 1854 г. Хованский Фёдор Иванович Телица. стр. 280.
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Хованский Фёдор Иванович Телица. стр. 50-51; 53.

Фёдор